Назва численних храмів на честь святих Косми і Дам'яна.



Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область 
 Церква святих Косми і Дам'яна (Шманьківці, УГКЦ)
 Церква святих безсрібників Косми і Даміана (Шманьківці, ПЦУ)

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

Чернігівська область



